La División de Honor de fútbol sala 1989-90 fue la primera temporada de la División de Honor de Fútbol Sala en España.

Temporada regular

Primera ronda

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

(1) 2 puntos de sanción

Segunda ronda

Grupo A

Grupo B

Playoff

Enlaces externos 
Temporada 1989–90 en lnfs.es

Fútbol en España en 1989
Fútbol en España en 1990
Fútbol sala en 1989
Fútbol sala en 1990
Anexos:Ediciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala